Драфт НБА 1993 года прошёл 30 июня в Оберн-Хилс, Мичиган (США). В драфте участвовало несколько талантливых топ-игроков, но травмы и личные проблемы испортили карьеру многих из них. Анферни Хардуэй, Аллан Хьюстон и Джамал Машберн выглядели как возможные претенденты на включение в Зал славы, пока их карьера не была прервана травмами. Айзея Райдер и Вин Бейкер проявили большой потенциал, но страдали от личных проблем. Карьера Бобби Хёрли была омрачена автомобильной катастрофой в декабре его дебютного сезона. С середины до конца первого раунда (начиная с 13 номера) были выбраны игроки, которые не смогли добиться в НБА какого-либо значительного успеха, за исключением трёхкратного чемпиона НБА Сэма Касселла. Один из лучших оборонительных игроков лиги и трёхкратный её чемпион, Брюс Боуэн, не был задрафтован.

Несмотря на самые низкие шансы, «Орландо Мэджик» неожиданно выиграл первый выбор драфта в лотерее, сделав это второй год подряд. «Волшебники» выбрали Криса Уэббера под общим 1-м номером, но уже через несколько минут обменяли его в «Голден Стэйт Уорриорз» на Анферни Хардуэя, выбранного под общим 3-м номером, и три пика последующих драфтов.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте
Следующие игроки не были выбраны на драфте 1993 года, но, однако, позже играли в НБА.

См. также 
 НБА в сезоне 1993/1994

Примечания

Ссылки
 Драфт НБА 1993 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1993/1994